Szilas, keresztnév

Települések
 Horvátország
 Szilas, falu Eszék-Baranya megyében 
 Magyarország
 Bódvaszilas (1905-ig Szilas), település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az Edelényi járásban
 Mezőszilas (16. századig Szilas), település Fejér megyében a Sárbogárdi járásban
 Rétszilas, Sárbogárd városrészéhez Sárszentmiklóshoz tartozó korábban önálló település
 Románia
 Szilas, falu Máramaros megyében
 Szlovákia
 Szilas, falu a Komáromi járásban
 Szilas, Alsócsitár része
 Szilasháza (szk. Šrobárová), Komáromi járásban
Vizek
 Szilas-patak (egyértelműsítő lap)